Меридиан 132° восточной долготы - линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 132 градусов к востоку. Начинается на северном полюсе, проходит через Северный Ледовитый океан, Азию, Австралию, Индийский океан, Антарктиду.

Проходит через следующие территории:

{| class="wikitable"
! Width="125" | Координаты
! Страна или территория
! Примечания
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
| style="background:#b0e0e6;" | Северный Ледовитый океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
| style="background:#b0e0e6;" | Море Лаптевых
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
| 
|
|-valign="top"
| 
| 
| Хэйлунцзян
|-
| 
| 
| Недалеко от города Владивосток
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
| style="background:#b0e0e6;" | Японское море 
| style="background:#b0e0e6;" | Острова Лианкур
|-
| 
| 
| Остров Хонсю
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
| style="background:#b0e0e6;" | Внутреннее Японское море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
| style="background:#b0e0e6;" | Пролив Бунго
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
| 
| Остров Хонсю
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
| style="background:#b0e0e6;" | Тихий океан
| style="background:#b0e0e6;" | Возле острова Сонсорол, 
|-
| 
| 
| Остров Новая Гвинея
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
| style="background:#b0e0e6;" | ?
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
| 
| Остров Новая Гвинея
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
| style="background:#b0e0e6;" | Море Серам
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
| 
| острова Таянду
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
| style="background:#b0e0e6;" | Море Банда
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
| 
| Остров Фордата
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
| style="background:#b0e0e6;" | Арафурское море
| style="background:#b0e0e6;" | Проходит немного восточнее острова Ларат, 
|-
| 
| 
| Северная территория — полуостров Коборг
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
| style="background:#b0e0e6;" | Ван-Димен (залив)
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign="top"
| 
| 
| Северная территория Южная Австралия
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
| style="background:#b0e0e6;" | Индийский океан
| style="background:#b0e0e6;" | Австралийские власти рассматривают это как часть Южного океана
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
| style="background:#b0e0e6;" | Южный океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
| Антарктида
| Австралийская антарктическая территория, претензия заявлена 
|-
|}

Ссылки 

Долгота